French Open 2017 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 28 maja–11 czerwca na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy francuskiego Paryża.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 

French Open 2017
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎